

Empresas
Grupo Guanabara: conglomerado de empresas de transporte de passageiros do Brasil
Supermercados Guanabara: rede de supermercados do estado do Rio de Janeiro.

Esportes
Club Athletico Guanabara: extinta agremiação esportiva do município do Rio de Janeiro.
Clube de Regatas Guanabara: clube social dedicado aos esportes náuticos e aos esportes aquáticos situado no município do Rio de Janeiro.
Guanabara Esporte Clube: um clube de Araruama

Localidades
Guanabara: extinto estado brasileiro que existiu no território correspondente à atual localização do município do Rio de Janeiro
Baía de Guanabara: no estado brasileiro do Rio de Janeiro

Bairros
Guanabara (Joinville)
Guanabara (Campinas)
Guanabara (Belém)
Jardim Guanabara: desambiguação

Outros 
Alcindo Guanabara: jornalista e político brasileiro, senador durante a República Velha.
Cruzador Guanabara: navio de guerra que serviu a Armada Imperial Brasileira.
Guanabara (sobrenome)
Guanabara: revista fluminense criada por Joaquim Manuel de Macedo, Gonçalves Dias e Araújo Porto-Alegre em 1849.
NE Guanabara: nome do navio-escola NRP Sagres enquanto pertenceu à Marinha Brasileira
Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro

Desambiguação